Премьер-лига Бахрейна 2008/2009 годов () — 52-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Мухаррак». Сезон начался 16 октября 2008 года и завершился 28 мая 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
 Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2008/2009
Бахрейн
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2008 году
Спорт в Бахрейне в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009